Соревнования по современному пятиборью на I Играх Доброй воли прошли в Москве с 5 по 9 июля 1986 года. Место проведения — конноспортивный комплекс «Битца», ЛФК ЦСКА, плавательный бассейн «Олимпийский», стрельбище «Мытищи».

В турнире приняли участие 114 спортсменов: 50 женщин и 64 мужчины. Награды разыгрывались в личном и командном первенстве.

Одновременно в рамках турнира проходил XXXIV Чемпионат СССР среди мужчин и II Чемпионат СССР среди женщин. По итогам этих соревнований была сформирована сборная команда СССР для участия в  Чемпионате мира , который должен был пройти с 6 по 10 августа 1986 года в городе Монтекатини-Терме .

Игры Доброй воли. Женщины 

*Личное первенство.

 Итоговые результаты.

*Командный зачёт.

Игры Доброй воли. Мужчины 

*Личное первенство.

 Итоговые результаты.

*Командный зачёт.

Общий медальный зачет

Источники 
 Панорама спортивного года, 1986. — : «Физкультура и спорт», 1987. С. 145.

Ссылки 
 Goodwill Games Results At Moscow, July 9
 Goodwill Games Results;NEWLN:At Moscow, July 8
  Чемпионат СССР по современному пятиборью среди женщин 1986

1986 год в Москве
Спорт в России в 1986 году
Спортивные соревнования в Москве
Июль 1986 года